Jan Thiel (constructeur) (1940), constructeur en tuner in de motorsport
 Jan Thiel (Curaçao), zoutmeer en plaats in Curaçao
 Jan Thielbaai, baai in Curaçao